-{Off the Wall}- може бити:
 Off the Wall (албум), пети студијски албум америчког извођача Мајкла Џексона
 Off the Wall (пјесма), трећи сингл америчког извођача Мајкла Џексона са студијског албума